Babinac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Babinac, un village situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Babinac, un village situé dans la municipalité d'Ivanska, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Babinac, un village situé dans la municipalité de Velika Pisanica, comitat de Bjelovar-Bilogora.